Радуњ може бити:

 Радуњ (Гродњенска област), варошица у Гродњенској области, Белорусија
 Радуњ (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Радуњ, више насеља у Пољској